Пако — многозначный термин.

Имя 
Па́ко () — уменьшительная, сокращённая форма испанского имени Франсиско. Образовалась в результате слияния Pater Comunitatis («отец ордена»), как именовали основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского.

 Пако Рабан (род. 1934) — французский модельер-кутюрье, революционер в мире моды 1960-х годов.
 Пако Де Лусия (1947—2014) — один из самых известных в мире испанских гитаристов-исполнителей фламенко.
 Пако Марсо (1948—2010) — испанский актёр

Фамилия 
 Пако, Адольф Иванович (1800—1860) — лектор французского языка и словесности в Московском университете.
 Пако, Марианела (род. 1976) — боливийская политическая деятельница.
 Пако, Марсель (1891—1988) — бельгийский филолог.

Другое 
  — река в Бенине, левый приток Алибори.